Győri János
 Győri János (1848–1918) színész
 Győri János (1922–2008) pedagógus, helytörténész
 Győri János (1934) agrármérnök
 Győri János (1976) válogatott labdarúgó
Győry János
 Győry János (1908–1973) irodalomtörténész, filológus, egyetemi tanár
 Győry János (1941) mezőgazdasági gépészmérnök, mérnök-tanár
hasonló nevűek
 Győri L. János (1958) magyar-német szakos tanár, irodalomtörténész